ДВП — аббревиатура:
 Древесноволокнистая плита
 Двойное векторное произведение
 Дискретное вейвлет-преобразование
 Долговременная потенциация (биология)
 Джанатха Вимукти Перамуна